Эберсвальде может значить:
 Эберсвальде — город в Германии.
 Эберсвальде — кратер на Марсе.